Deux personnes furent connus sous ce nom :

 Henri Léon d'Albert-Luxembourg (05/08/1630-19/02/1697) duc de Luxembourg et de Piney, Pair de France, entre dans les Ordres, connu sous le nom d’«Abbé de Luxembourg». En devenant prêtre, il cède ses titres en 1660 à sa sœur utérine, Madeleine Charlotte Bonne de Clermont-Tonnerre, épouse de François-Henri de Montmorency-Luxembourg, comte de Boutteville puis duc de Luxembourg et maréchal de France ;
 Abbé Pierre-Henri de Montmorency-Luxembourg (1663-1700), neveu du précédent, Grand Maître de la branche française de l'Ordre Hospitalier du Saint-Esprit, Père-Abbé Commendataire des Abbayes d'Orcamp et de Saint-Michel.